Ахсар Иранович (Антонович) Бекоев (род. 18 августа 1969) — советский и российский футболист, выступавший на позиции нападающего и полузащитника. Сыграл 7 матчей в высшей лиге России.

Биография 
Начинал заниматься в Цхинвали.  года рождения), где получил приз лучшему полузащитнику. В том же году с командой «Динамо» (1969 года рождения) победил на Всесоюзных соревнованиях специализированных школ, получил приз лучшему нападающему.

Армейскую службу проходил в ЦСКА-2 (1987—1988) и СКА (Ростов-на-Дону) (1990).

В составе «Асмарала» победитель второй низшей лиги (1990), второй лиги (1991). Играл за команду до 1996 года, когда клуб обанкротился, а Бекоев закончил карьеру.

В 1998 году возглавил комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта постоянного представительства Республики Южная Осетия в Республике Северная Осетия — Алания.

В 2005 году окончил Футбольную школу тренеров, пройдя стажировку в команде «Спарта» (Прага). В 2006 году в роли играющего тренера привёл сборную команду ветеранов Осетии к бронзовым медалям на «Кубке наций», после чего начал работать индивидуальным тренером.

В 2014 году — главный тренер сборной Южной Осетии, с которой на чемпионата мира CONIFA занял 4 место.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Асмарал-д»